Куркик Джалали () в aрмянском эпосе «Сасна црер» — чудесный конь, советник и помощник героев. Санаcap нашел его на морском дне. Конь был в сбруе и с мечом-молнией.

Служба Санасару 
Куркик Джалали подвергал Сaнасара испытаниям: поднял его к Солнцу, чтобы сжечь, но Санасар спрятался под брюхо коня. Куркик Джалали ринулся в пропасть, чтоб раздавить Санасара, но тот поднялся на спину коня. Тогда конь смирился и стал верно служить Санасару.

Санасар и Багдасар нашли под камнем на берегу моря уздечку, спустили её в море, и оттуда вышел Куркик.
По другим версиям эпоса, коня выводит Мгер Старший из конюшни своего деда, сын Санасара, или Давид, сын Мгера Старшего из пещеры дэвов.

Особенности 
Куркик Джалали давал мудрые советы, но не только Давиду и Мгеру Младшему. Конь также вooдушевлял, помогал истреблять врагов, бил копытами как палицами, выпускал из ноздрей пламя.

См. также 
 Давид Сасунский

Примечания

Литература 
 
 

Мифические лошади
Мифические существа в армянской мифологии